Глендора има више значења:
 Глендора (Њу Џерзи), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Глендора (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Глендора (Мисисипи), град је у америчкој савезној држави Мисисипи